Быльцино — название населённых пунктов.

Россия 
 Быльцино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Быльцино — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Быльцино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Быльцино — деревня в Торжокском районе Тверской области.